Nel nome del padre  – film del 1972 diretto da Marco Bellocchio
Nel nome del padre (In the Name of the Father) – film del 1993 diretto da Jim Sheridan
Nel nome del padre  – film del 2019 diretto da Gabri Gargiulo
Nel nome del padre  – commedia teatrale di Luigi Lunari
Nel nome del padre – romanzo di Gianni Biondillo